Iwankow ist der Name folgender Personen:

 Dimitar Iwankow (* 1975), bulgarischer Fußballtorhüter
 Wjatscheslaw Kirillowitsch Iwankow (1940–2009), russischer Mafiaboss